Der Wahlkreis 35 Bad Pyrmont ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst vom Landkreis Hameln-Pyrmont die Städte Bad Münder am Deister, Bad Pyrmont und die Gemeinden Aerzen, Coppenbrügge, Emmerthal und Salzhemmendorf.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Bad Pyrmont sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Ulrich Watermann (SPD). Über die jeweiligen Landeslisten zogen zusätzlich Barbara Otte-Kinast (CDU) und Delia Klages (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Außerdem rückte Britta Kellermann (Grüne) in den Landtag nach, da drei Abgeordnete der Grünen zu Ministern ernannt wurden und damit verbunden ihre Landtagsmandate niederlegten. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 35.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Bad Pyrmont sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Ulrich Watermann (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Petra Joumaah (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 36.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Joumaah, Petra" |Petra Joumaah
| 34,7
| 31,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Watermann, Ulrich" |Ulrich Watermann
| 42,1
| 40,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Telgheder, Marc" |Marc Telgheder
| 6,9
| 7,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Burgdorf, Markus" |Markus Burgdorf
| 5,1
| 6,7
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Meyer, Siegfried" |Siegfried Meyer
| 4,0
| 4,2
|-
| AfD
| data-sort-value="Klages, Delia" |Delia Klages
| 7,2
| 7,2
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,3
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,7
|-
| Piratenpartei || || ||0,3
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 63,2 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Bad Pyrmont sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Petra Joumaah (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Ulrich Watermann (SPD) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Watermann, Ulrich" |Ulrich Watermann
| 39,2
| 36,0
|-
| CDU
| data-sort-value="Joumaah, Petra" |Petra Joumaah
| 39,8
| 35,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Kellermann, Britta" |Britta Kellermann
| 9,3
| 11,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Tigges-Friedrichs, Martina" |Martina Tigges-Friedrichs
| 3,3
| 8,5
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Pook, Frank" |Frank Pook
| 3,4
| 3,3
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Friedrich, Torben" |Torben Friedrich
| 2,3
| 2,2
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Mönkeberg, Helmuth" |Helmuth Mönkeberg
| 2,7
| 1,3
|-
| NPD || || || 0,8
|-
| Die Freiheit || || || 0,4
|-
| PBC || || || 0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || || 0,1
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 58,3 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Bad Pyrmont sechs Kandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Ursula Körtner (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Körtner, Ursula" | Ursula Körtner
| 43,7
| 41,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Watermann, Ulrich " | Ulrich  Watermann
| 36,2
| 33,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Tigges-Friedrichs, Martina" | Martina Tigges-Friedrichs
| 5,2
| 7,6
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Pook, Frank " | Frank Pook
| 7,5
| 7,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Jürgens, Thomas " | Thomas Jürgens
| 5,3
| 5,8
|-
| NPD || || || 2,1
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Stenger, Silke " | Silke Stenger
| 2,2
| 1,3
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz || || || 0,7
|-
| Familien-Partei || || || 0,4
|-
| Die Grauen || || || 0,3
|-
| Ab jetzt || || ||  0,2
|-
| PBC || || || 0,1
|-
| Die Friesen || || || 0,1
|-
| ödp || || || 0,0
|-
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Hameln-Pyrmont)
Bad Pyrmont